James Laidlaw est un nom pouvant désigner:

James Laidlaw (1822-1905), homme politique canadien en Ontario
 (1868-1932), banquier et philanthrope américain
 (né en 1963), anthropologue britannique

Voir aussi

Laidlaw, James